Die Premijer Liga 2007/08, die einem Sponsorenvertrag zufolge auch BHT Premijer Liga genannt wird, war die achte Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse der Männer. Sie begann am 4. August 2007 und endete am 31. Mai 2008 mit dem 30. Spieltag. Titelverteidiger war der FK Sarajevo. Neu aufgestiegen waren NK Travnik und FK Laktaši.

Meister wurde der FK Modriča Maxima.

Modus 
Die 16 Mannschaften traten an insgesamt 30 Runden gegeneinander an. Jedes Team spielte dabei einmal zu Hause und einmal auswärts gegen jedes der fünfzehn anderen Teams. Der Meister nahm an der Qualifikation zur UEFA Champions League teil, der Zweite und der Pokalsieger traten im UEFA-Pokal an. Die zwei Letztplatzierten stiegen in die zweithöchste Liga, die Erste Liga, ab.

Abschlusstabelle 
Tabellenführer

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007/08